Abgarjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armenuhi Drost-Abgarjan (* 1955), armenisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin und Orientalistin
 Karlen Abgarjan (1928–1995), sowjetisch-russischer Mathematiker, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Narek Abgarjan (* 1992), armenischer Boxer
 Narine Abgarjan (* 1971), russische Schriftstellerin und Bloggerin